Le mot Pau d'Arco peut signifier : 
Pau d'Arco, une municipalité brésilienne située dans l'État du Pará.
Pau d'Arco, une municipalité brésilienne située dans l'État du Tocantins.
Pau d'Arco do Piauí, une municipalité brésilienne située dans l'État du Piauí.